Largo kan syfta på följande:

 "Långsamt" som tempobeteckning inom musik
 Ett ofta använt namn på stycket Ombra mai fù av G.F. Händel
 Olika personer:
 Francisco Largo Caballero, spansk politiker, regeringschef i republiken 1936-37
 Emlio Largo, den fiktive skurken i filmen Åskbollen
 Maximilian Largo, den fiktive skurken i filmen Never say never again
 Largo Winch, en serie och fiktiv seriefigur

Geografi

Antarktis 

 Largo (dal), 
 Largo (ö),

USA 

 Largo, Florida, ort, Pinellas County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar